

Patronyme 

 Maison de Schwarzenberg
Adam von Schwartzenberg (1583-1641), éminence grise du margrave Georges-Guillaume de Brandebourg
 Adam-François de Schwarzenberg (1680-1732), grand officier de la cour d'Autriche
 Edmond de Schwarzenberg (1803-1873), maréchal de camp de l'Empire autrichien
Éléonore-Amélie de Schwarzenberg, née Éléonore-Amélie de Lobkowicz (1682-1741), princesse de Schwarzenberg
Felix zu Schwarzenberg (1800-1852), ministre-président d'Autriche
Ferdinand de Schwarzenberg (1652-1703), deuxième prince de Schwarzenberg
 Hubert Schwarzenberg (1923), coureur cycliste allemand
Jean-Adolphe de Schwarzenberg (1615-1683), premier prince de Schwarzenberg
Johann zu Schwarzenberg (1742-1789), prince du Saint Empire romain germanique et du royaume de Bohême
Joseph I de Schwarzenberg (1722-1782), prince du Saint Empire romain germanique et du royaume de Bohême
Karl Philipp zu Schwarzenberg (1771-1820), feldmarschall et ministre d'État autrichien
Karl zu Schwarzenberg (1937), ministre des Affaires étrangères de la République tchèque
Pauline de Schwarzenberg, née Pauline von Arenberg (1774-1810), mère de Felix zu Schwarzenberg

Toponymes

Aue-Schwarzenberg, arrondissement du land de Saxe
 Schwarzenberg/Erzgeb., ville du land de Saxe
 Schwarzenberg près de Langenfeld en Bavière.

Schwarzenberg (Vorarlberg), une commune.
 Schwarzenberg am Böhmerwald, une commune.

Schwarzenberg (Lucerne), commune du canton de Lucerne.

Édifices et parcs 
 Le château du Schwarzenberg, en Alsace (France), aussi connu sous les graphies Schwarzenburg, Schwarzenbourg et Schwartzenbourg ;
 le château de Schwarzenberg à Scheinfeld en Moyenne-Franconie (Allemagne) ;
 le couvent franciscain de Schwarzenberg à Scheinfeld en Moyenne-Franconie (Allemagne) ;
 le palais Schwarzenberg à Vienne (Autriche) ;
 le parc Schwarzenberg à Vienne (Autriche).